Чрт Канони је био југословенски и  словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Маскарада  || /
|-
| 1973. || Бегунац  || Зиденек
|-
| 1979. || Драга моја Иза  || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци